Agustín González puede referirse a:

 Agustín González Acilu (1929-), compositor y profesor de música español.
 Agustín González de Amezúa (1881-1956), crítico literario e historiador español.
 Agustín González Martínez (1930-2005), actor español.
 Agustín González Pisador (1709-1791), sacerdote español - obispo auxiliar de Toledo y obispo de Oviedo.
 Agustín González Sánchez (19??-), político español - alcalde de Avilés (1995-1999).